Андрей Владимирович Крестьянинов (10 марта 1961, Тюмень, СССР — 16 января 1996, село Первомайское, Дагестан, Россия) — начальник Специального отдела быстрого реагирования (СОБР) Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, подполковник милиции, Герой России. Погиб при штурме села Первомайское.

Биография 
Родился в Тюмени 10 марта 1961 года.

Закончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище внутренних войск МВД в 1982 году.

C 1992 года служил в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, там был начальником СОБР.

Погиб в январе 1996 года при штурме села Первомайское в Дагестане в ходе террористического акта.

Бойцам СОБРа вместе с другими подразделениями предстояло первыми пойти на штурм села. В связи с нахождением в селе заложников произвести артиллерийскую подготовку было нельзя, поэтому пришлось прорываться через плотный огонь противника. 16 января отряд Крестьянинова выбил боевиков Дудаева с передовой линии обороны и первым ворвался в село. При подготовке к выстрелу из огнемёта «Шмель» Крестьянинов А. В. был ранен снайпером в шею, ранение оказалось смертельным.

Указом Президента Российской Федерации № 972 от 21 июня 1996 года подполковнику милиции Андрею Владимировичу Крестьянинову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Кавалер ордена Мужества и ордена «За личное мужество», награждён медалью «За отвагу». 19 февраля 2021 года в Москве на ул. Садовая-Спасская, дом № 1/2 к7 была открыта мемориальная доска, посвященная А. В. Крестьянинову. Автор мемориальной доски — скульптор Ольга Марьяновская.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Возвращение родины

Погибшие при штурме Первомайского